Министър-председателят на Сърбия () е глава на правителството в страната. Назначава се от президента на страната. Мандатът е безсрочен.

Списък на министър-председателите на Сърбия 

Сръбски политици
Министър-председатели на Сърбия